Prévot désigne :

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 André Romain Prévot (1894–1982), bactériologiste français ;
 Antoine Ellen-Prévot (1877-1952), homme politique français ;
 Bernard Prévot (XVIe s.), seigneur de Morsan, président au Parlement de Paris ;
 Daniel Prévot (1940-2016), un mathématicien, spéléologue, et lichénologue français
 Edmond Prévot (1838-1892), sculpteur français ;
 Franck Prévot (1968-2020), écrivain français de littérature jeunesse ;
 Gaston Louis Alexandre Alfred Prévot, général français ;
 Gérard Prévot (1921-1975), écrivain belge ;
 Henri Prévot (1944-), ingénieur du Corps des mines ;
 Hubert Prévot (1928-), syndicaliste français ;
 Loïc Prévot (1998-), athlète français ;
 Maxime Prévot (1978-), homme politique belge wallon ;
 Myriam Prévot (XXe s.-1977), directeur de la Galerie de France ;
 Patrick Prévot (1983-), homme politique belge ;
 Pauline Ferrand-Prévot (1992-), coureuse cycliste française ;
 Stéphane Prévot (1969-), copilote de rallye automobile belge.

Toponyme 

 Île des Prévots

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme français
Patronyme belge